Kaliszkowice peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Kaliszkowice, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Kaliszkowice Ołobockie, un village dans la voïvodie de Grande-Pologne